Зыряновский:

 Зыряновский — посёлок в Свердловской области.
 Зыряновский (остров) — остров на реке Томь, к югу от Томска.
 Зыряновский (разъезд) — разъезд на Свердловской железной дороге.

Примечания